Virtsu (Lääneranna), plaats in de gemeente Lääneranna, Estland
Virtsu (Peipsiääre), plaats in de gemeente Peipsiääre, Estland